Гео́ргий Его́ров:* Егоров, Георгий Васильевич (1923—1992) — русский писатель и журналист.
 Егоров, Георгий Михайлович (1918—2008) — начальник Главного штаба ВМФ СССР (1977—1981), Герой Советского Союза.
 Егоров, Егор (Георгий) Егорович (1877—1949) — русский и советский оперный певец-бас и педагог.